Xi Canis Majoris är en Bayer-beteckning som kan anspela på någon av följande stjärnor:

 Xi1 Canis Majoris
 Xi2 Canis Majoris